Sankt Pauls Kirke, Sankt Pouls Kirke eller Sankt Povls Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sankt Pauls Kirke (Hadsten) – en kirke i Hadsten Sogn i Favrskov Kommune
 Sankt Pauls Kirke (København) – en kirke ved i Nyboder og Sankt Pauls Sogn i Københavns Kommune
 Sankt Pauls Kirke (Taastrup) – en romerskkatolske kirke i Høje-Taastrup Kommune
 Sankt Pauls Kirke (Aarhus) – en kirke i Frederiksbjerg og Sankt Pauls Sogn i Aarhus Kommune
 Sankt Pouls Kirke – en kirke i Poulsker Sogn på Bornholm
 Sankt Paul udenfor murene – en pavebasilika i Rom, "San Paolo fuori le Mura"
 Sankt Povls Kirke – en kirke i Sankt Povls Sogn i Korsør, Slagelse Kommune
 Sankt Povls Kirke – en frimenighedskirke i Rødding, indviet med dette navn i 1909